Капито́новка () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Капитоновского сельского округа. Код КАТО — 114041100.

География 
Село расположено в южной части района, на берегу реки Баксук, на расстоянии примерно 53 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск.

Абсолютная высота — 313 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,4°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 425 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август..

Ближайшие населённые пункты: село Иванковка — на северо-западе, село Новодонецк — на юго-западе.

Западнее села проходит автодорога областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск».

Население 
В 1989 году население села составляло 1807 человека (из них русские — 50%, немцы — 25%).

В 1999 году население села составляло 1264 человека (647 мужчин и 617 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 983 человека (498 мужчин и 485 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:
 Капитоновская общеобразовательная средняя школа;
 Мини-центр «Күншуақ» (при школе);
 Фельдшерско-акушерский пункт;
 Дом культуры.

Улицы 
 ул. Балуан Шолак,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Островская,
 ул. Первомайская,
 ул. Сарыарка,
 ул. Степная,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Школьная.

Решением акима Капитоновского сельского округа Буландынского района Акмолинской области от 24 апреля 2019 года № 1 «О переименовании улиц села Капитоновка Буландынского района», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 25 апреля 2019 года № 7147 — в селе Капитоновка было переименовано 5 улиц.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1904 году
Населённые пункты Буландынского района